Alex Smith (ur. 1988) – brytyjski lekkoatleta, młociarz
 John Adams (pseud. Alexander Smith) (1767–1829) – buntownik ze statku HMS Bounty